Kaupa ist der Familienname folgender Personen:

 Gerlinde Kaupa (* 1952), deutsche Politikerin
 Heinz Kaupa (* 1947), österreichischer Energiemanager